Kuchar peut désigner :

Une ville 
 Kucha (ou Kuchar), ville de Chine.

Un patronyme 
 George Kuchar (1942-2011), réalisateur underground américain ; 
 Matt Kuchar (1978-), golfeur américain ; 
 Theodore Kuchar (1960-) chef d'orchestre américain ; 
 Wacław Kuchar (1897-1981) sportif polonais, actif en de multiples disciplines.